Ашот Оганесович Апоя́н (, 11 июня 1950, Гюмри) — армянский политический и государственный деятель.

 1975 — окончил Ереванский зоотехническо-зооветеринарный институт. Инженер-технолог. Награждён медалью Анания Ширакаци (2001). 
 1974—1975 — работал инженером-технологом на Туманянском головном сырзаводе. 
 1975—1976 — служил в армии.
 1977 — работал в Армянском отделении Всесоюзного НИИ маслоделия и сыроделия.
 1977—1988 — работал на Ереванском молочном комбинате мастером смены, старшим инженером-технологом, начальником цеха.
 1988—1989 — директор фабрики мороженого, в 1989—1995 — директор Аштаракского сырзавода, в 1995—2002 — председатель совета директоров, исполнительный директор, в 2002—2005 — председатель совета директоров ЗАО “Аштарак-кат” и “Ереванский городской молочный завод”. 
 2003—2007 — был депутатом парламента. Член постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам. Член «АРФД».
 12 мая 2007 — вновь избран депутатом. Член постоянной комиссии по экономическим вопросам. Член «АРФД».

Ссылки 
 Биография

Депутаты Национального собрания Армении
Награждённые медалью Анании Ширакаци
Члены партии «Дашнакцутюн»
Сыроделы